Владимир Борисович Виноградов (род. 20 января 1930, Ленинград, СССР) — советский футболист, нападающий.

Биография 

В 1938—1946 учился в школе № 6 Свердловского района Ленинграда, в 1946—1950 работал модельщиком на Балтийском заводе, где играл за юношескую команду по футболу. C 1950 года — в составе «Зенита», первый матч провёл 13 сентября 1951 в последнем туре чемпионата — в гостевом матче против московского «Спартака» вышел на замену и на 84 минуте забил победный мяч, сделав счёт 2:1. За «Зенит» Виноградов выступал до 1957 года, провёл в чемпионатах 68 игр, забил 7 мячей.

В 1957—1961 годах играл за «Авангард»/«Адмиралтеец», в 1962 — за ленинградский СКА, в 1963 — за «Химик» Днепродзержинск

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте zenit-history.ru

Персоналии:Балтийский завод
Футболисты СССР
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Адмиралтеец»
Игроки ФК СКА Ленинград
Игроки ФК «Прометей» Днепродзержинск (1947)